Paul Åberg kan syfta på:

Paul Åberg (1896–1961), ingenjör.
Paul Åberg (född 1932), militärmeteorolog.